Сергей Михайлович Леонтьев:
 Леонтьев, Сергей Михайлович (1879—1937) — московский градоначальник в 1917 году.
 Леонтьев, Сергей Михайлович (род. 1939) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Леонтьев, Сергей Михайлович (1858—1916) – российский военный деятель, полковник. Кавалер Георгиевского оружия.